Ел Коронгоро има више значења:

 Ел Коронгоро (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Коронгоро (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику